Квалификация (отборочный турнир) 12-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин состояла из предварительного раунда с участием 14 команд и основного раунда, который прошёл с 12 по 22 апреля 1990 года в Японии с участием 12 национальных сборных команд. Было разыграно три путёвки в финальный турнир мирового первенства. От квалификации освобождены команды Бразилии (страна-организатор), США, СССР, Болгарии, Кубы, Франции, Аргентины, Чехословакии (все по итогам предыдущего чемпионата мира), а также Италии, Южной Кореи, Канады, Венесуэлы и Камеруна (по итогам континентальных чемпионатов 1989 года).

Предварительный раунд 
Январь 1990. 
 5 января. Альхама-де-Мурсия.  Испания —  Венгрия 3:1.
 8 января. Мурсия.  Испания —  Венгрия 3:0 (15:12, 15:10, 15:5).

 27 января.  Нидерланды —  Финляндия 3:1 (15:2, 15:12, 15:17, 15:2).
 30 января. Лаппеэнранта.  Финляндия —  Нидерланды 3:1 (3:15, 15:6, 15:12, 15:10). Общее соотношение партий по итогам двух матчей 81:103.

 7 января. Ольштын.  Польша —  ФРГ 3:1 (15:9, 7:15, 15:3, 15:13).
 31 января. Мюнхен.  ФРГ —  Польша 1:3 (15:9, 14:16, 9:15, 16:18).

 28 января. Берлин.  ГДР —  Румыния 3:-.
 ?? февраля.  Румыния —  ГДР ?:?.

  Югославия —  Греция..
  Ирак —  Пакистан.
  Тайвань —  Иран.

В основной раунд квалификации чемпионата мира 1990 года прошли победители стыковых матчей предварительного раунда — Испания, Нидерланды, ГДР, Польша, Югославия, Ирак, Тайвань.

Основной раунд

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 Швеция, Китай, Пуэрто-Рико, Алжир — по итогам континентальных чемпионатов 1989 года;
 Испания, Нидерланды, ГДР, Польша, Югославия, Ирак, Тайвань — по результатам предварительного раунда.

Система проведения квалификации 
12 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 2 группы. По три лучшие команды вышли в финальный этап, где по круговой системе с учётом игр между собой на предварительной стадии определили трёх финалистов предстоящего чемпионата мира.

Предварительный этап

Группа А  
 Токио 

 12 апреля: Нидерланды — Польша 3:1 (15:4, 11:15, 15:8, 15:7); Япония — Ирак 3:0 (15:5, 15:8, 15:6); ГДР — Пуэрто-Рико 3:0 (15:6, 15:2, 15:13).
 13 апреля: Япония — Польша 3:0 (15:12, 15:7, 15:11); Ирак — Пуэрто-Рико 3:1 (10:15, 15:13, 15:9, 15:10); Нидерланды — ГДР 3:0 (15:12, 15:4, 15:5).
 14 апреля: Япония — ГДР 3:1 (15:3, 7:15, 15:7, 15:10); Нидерланды — Пуэрто-Рико 3:0 (15:5, 15:2, 15:9); Польша — Ирак 3:0 (15:6, 15:8, 15:7).
 17 апреля: Нидерланды — Ирак 3:0 (15:6, 15:3, 15:5); Япония — Пуэрто-Рико 3:0 (15:9, 15:4, 15:6); Польша — ГДР 3:0 (15:9, 15:13, 15:8).
 18 апреля: ГДР — Ирак 3:0 (15:8, 15:8, 15:10); Польша — Пуэрто-Рико 3:0 (15:5, 15:4, 15:6); Нидерланды — Япония 3:0 (15:7, 15:9, 15:5).

Группа В  
 Гифу 

 12 апреля: Испания — Алжир 3:2 (16:14, 11:15, 15:5, 11:15, 15:12); Югославия — Тайвань 3:0 (15:3, 15:5, 15:5); Швеция — Китай 3:0 (15:10, 15:2, 15:6).
 13 апреля: Югославия — Испания 3:0 (15:12, 15:4, 16:14); Швеция — Алжир 3:0 (15:4, 15:6, 15:1); Китай — Тайвань 3:0 (15:4, 15:9, 15:7).
 14 апреля: Испания — Китай 3:0 (15:9, 15:5, 15:11); Югославия — Алжир 3:1 (17:15, 12:15, 15:4, 15:2); Швеция — Тайвань 3:0 (15:2, 15:8, 15:4).
 17 апреля: Швеция — Испания 3:1 (5:15, 15:11, 16:14, 15:10); Югославия — Китай 3:0 (15:10, 15:8, 15:11); Алжир — Тайвань 3:0 (15:2, 15:5, 15:4).
 18 апреля: Швеция — Югославия 3:1 (2:15, 15:11, 15:9, 15:7); Испания — Тайвань 3:0 (15:8, 15:8, 15:6); Китай — Алжир 3:1 (15:10, 15:5, 11:15, 15:6).

Финальный этап  
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального. 
 Токио

 20 апреля: Нидерланды — Испания 3:0 (15:3, 15:9, 15:12); Швеция — Польша 3:1 (2:15, 16:14, 15:13, 15:-); Япония — Югославия 3:0 (16:14, 15:12, 17:15).
 21 апреля: Польша — Испания 3:2 (12:15, 15:10, 15:6, 14:16, 15:10); Нидерланды — Югославия 3:0 (15:3, 15:9, 15:12); Швеция — Япония 3:0 (15:1, 15:6, 15:5).
 22 апреля: Швеция — Нидерланды 3:0 (15:13, 15:5, 15:5); Япония — Испания 3:1 (13:15, 15:9, 15:8, 15:-); Югославия — Польша 3:2 (15:8, 9:15, 15:12, 12:15, 15:11).

Итоги 
По итогам квалификации путёвки на чемпионат мира 1990 года получили три лучшие команды — Швеция, Нидерланды и Япония.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1990 год в волейболе